Tassi puede referirse a:

 Agostino Tassi (1566–1644), pintor italiano tardomanierista.
 Attila Tassi (1999), piloto de automovilismo húngaro.
 Houria Boulaiz Tassi, docente, investigadora y catedrática de la Universidad de Granada nacida en Marruecos.
 Olga Tassi 1901–?), atleta argentina.